Ле Со () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Со, Грэм (род. 1968) — английский футболист, крайний защитник.
 Ле Со, Йорик (род. 1968) — французский кинооператор.